Алексе́й Дми́триевич Константи́нов (6 февраля 1964, Ереван — 30 декабря 2020, с. Нерль, Калязинский район, Тверская область) — российский политический и государственный деятель, председатель Ярославской областной Думы (с сентября 2018 по декабрь 2020).

Биография 
Алексей Константинов родился в городе Ереване в семье военнослужащих 6 февраля 1964 года.

Окончив Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР в 1985 году, получил квалификацию «инженер по эксплуатации колёсных и гусеничных машин», затем с золотой медалью в 1996 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Обучался также по программе дополнительного высшего образования в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

До 2001 года проходил службу в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации. Служил на различных командных должностях в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

Уволившись в запас, работал на руководящих должностях в государственных и коммерческих организациях. В 2001 году работал советником генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс». С 2002 по 2004 год назначен и исполнял обязанности генеральным директора ООО «Октавиум». После перешёл работать на должность начальника управления обеспечения производственной деятельности ОАО «Инжиниринговая нефтегазовая компания „Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК“». С 2012 по 2015 год работал в должности генерального директора ООО «Энергоинновация», в 2015 году переведён на работу советником генерального директора ЗАО «Институт „Оргэнергострой“».

С июня 2017 года и по сентябрь 2018 года руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области.

В 2018 году на выборах депутатов Ярославской областной Думы по Ростовскому одномандатному округу № 18 одержал победу. 25 сентября 2018 года на первом заседании Думы седьмого созыва был избран председателем законодательного органа власти Ярославской области.

Член политической партии «Единая Россия». В январе 2019 года избран секретарём Ярославского регионального отделения.

Погиб в ДТП на автодороге Калязин — Сергиев Посад возле села Нерль 30 декабря 2020 года.

2 января 2021 года в Успенском соборе Ярославля прошла церемония прощания с Константиновым. Похоронен 3 января 2021 года в Кимрах.

Семья 
Был женат, воспитывал сына.

Награды и звания 
Награждён:
 Медаль «За отличие в военной службе» (Минобороны) I степени,
 Медаль «За безупречную службу» II степени,
 Медаль «За безупречную службу» III степени,
 медали

Примечания

Ссылки 
 Алексей Константинов на сайте Ярославской областной Думы.

Члены «Единой России»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Депутаты Ярославской областной думы
Председатели Ярославской областной думы
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Кимрах